Linbei kan syfta på följande platser:

Kina 

 Linbei (socken i Kina, Anhui), 
 Linbei (socken i Kina, Inre Mongoliet), 

Robotskapade Kinaförgreningar